A eleição municipal de Cuiabá em 1988 ocorreu em 15 de novembro. O prefeito era Dante de Oliveira (PMDB). Frederico Campos (PFL) foi eleito prefeito em turno único.

Resultado da eleição para prefeito 

Cuiabá
1988